Schönau kan syfta på:

Personer 
 Elisabet av Schönau (1129-1164), tyskt helgon och nunna i kloster Schönau i Strüth
 Horst Schönau (född 1949), östtysk bobåkare
 Johann Franz von Schönau (1619-1656), furstbiskop av Basel
 Hildegund av Schönau (cirka 1170–1188), en tysk kvinna

Geografi

Frankrike 

 Schœnau, kommun i Alsace, Département Bas-Rhin.

Polen 

 Stanisławowo, ort, Pommerns vojvodskap, Powiat gdański, 
 Kraśniewo, ort, Pommerns vojvodskap, Powiat malborski, 
 Drzonowo (ort i Polen, Powiat szczecinecki), Västpommerns vojvodskap, 
 Świerzawa – en stad i distriktet Powiat złotoryjski i Nedre Schlesiens vojvodskap

Tjeckien 

 Šonov (ort i Tjeckien, lat 50,59, long 16,40), 
 Šanov (ort i Tjeckien, Södra Mähren),

Tyskland 

 Schönau, Rottal-Inn – kommun i Landkreis Rottal-Inn, Bayern, Niederbayern,
 Schönau, Rhein-Neckar – kommun i Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region, 
 Schönau (Pfalz) – kommun i Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, 
 Schönau, Tuntenhausen – ort i Tuntenhausen, Bayern, Oberbayern, 
 Schönau im Schwarzwald – kommun i Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Schönau am Königssee –  kommun i Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern,  
 Schönau-Berzdorf auf dem Eigen – kommun i  Landkreis Görlitz, Sachsen, 
 Schönau an der Brend – en kommun i Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern,

Mindre orter och stadsdelar

Baden-Württemberg
 Schönau, Ellwangen, ort och del av staden Ellwangen (Jagst), Ostalbkreis
 Schönau, Mannheim, stadsdel i Mannheim

Bayern 
 Schönau, Bad Heilbrunn, ort i kommunen Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Schönau, Bad Kohlgrub, ort i kommunen Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Schönau, Fürstenzell, del av köpingen Fürstenzell, Landkreis Passau
 Schönau, Gemünden am Main, stadsdel i Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart
 Schönau, Grünenbach, ort i kommunen Grünenbach, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Schönau, Herrieden, stadsdel i staden Herrieden, Landkreis Ansbach
 Schönau, Inchenhofen, del av köpingen Inchenhofen, Landkreis Aichach-Friedberg
 Schönau, Kröning, ort i kommunen Kröning, Landkreis Landshut
 Schönau, Lindau, stadsdel i staden Lindau im Bodensee
 Schönau, Neuburg am Inn, ort i kommunen Neuburg am Inn, Landkreis Passau
 Schönau, Schernfeld, ort i kommunen Schernfeld, Landkreis Eichstätt
 Schönau, Schwarzhofen, del av köpingen Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf
 Schönau, Surberg, ort i kommunen Surberg, Landkreis Traunstein
 Schönau, Taufkirchen, ort i kommunen Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding
 Schönau, Tiefenbach, ort i kommunen Tiefenbach, Landkreis Cham
 Schönau, Tuntenhausen, ort i kommunen Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim
 Schönau, Viechtach, stadsdel i staden Viechtach, Landkreis Regen
 Schönau, Wegscheid, del av köpingen Wegscheid, Landkreis Passau

Hessen 
 Schönau, Gilserberg, ort i kommunen Gilserberg, Schwalm-Eder-Kreis

Niedersachsen 
 Bostadsområde i kommunen Estorf (Landkreis Stade), Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen 
 Schönau, Bad Münstereifel, stadsdel i Bad Münstereifel
 Schönau, Dortmund, stadsdel i Dortmund
 Schönau, Wenden, ort i kommunen Wenden, Kreis Olpe

Sachsen 
 Schönau, Chemnitz, stadsdel i Chemnitz, Sachsen
 Schönau, Falkenstein, stadsdel i Falkenstein/Vogtland, Vogtlandkreis
 Schönau, Leipzig, stadsdel i Leipzig
 Schönau, Ralbitz-Rosenthal, ort i kommunen Ralbitz-Rosenthal, Landkreis Bautzen
 Schönau, Wildenfels, ort i kommunen Wildenfels, Landkreis Zwickau

Thüringen 
 Schönau, Schleusegrund, ort i kommunen Schleusegrund, Landkreis Hildburghausen
 Schönau, Wutha-Farnroda, ort i kommunen Wutha-Farnroda, Wartburgkreis
 Schönau, Uder, ort i kommunen Uder, Landkreis Eichsfeld
 Schönau vor dem Walde, ort i kommunen Leinatal, Landkreis Gotha

Österrike 

 Schönau an der Triesting (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Baden, 
 Schönau an der Triesting (kommunhuvudort), Niederösterreich, Politischer Bezirk Baden, 
 Bad Schönau – kommun i Niederösterreich
 Schönau im Mühlkreis – kommun i Oberösterreich
 Schönau an der Donau – Katastralgemeinde vid Gross-Enzersdorf, Niederösterreich 
 Schönau an der Enns – ort i kommunen Weyer

Se även 
Großschönau
 Gross-Schönau

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar